Arnold Janssen – święty Kościoła katolickiego
 Coen Janssen – holenderski muzyk i kompozytor
 Famke Janssen – holenderska aktorka i modelka
 Jan Janssen – holenderski kolarz szosowy
 Pierre Janssen − francuski astronom
 Theo Janssen – piłkarz holenderski
 Zacharias Janssen – holenderski optyk
 Janssen – pierwsza planeta układu Copernicus (55 Cancri)
 Janssen – krater księżycowy
 Janssen Biotech – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Janssen Pharmaceutica – belgijskie przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 Rimae Janssen – grupa rowów na powierzchni Księżyca
 Jansen
 Jansson